Kulcsár Gergely (1934–2020) olimpiai ezüstérmes gerelyhajító, edző
 Kulcsár Gergely (1979) elektronikai műszerész, politikus